Хоккей на траве на XXVI Летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Групповой турнир

за 3 место

Финал

Итоговая классификация 
 1. Австралия
 2. Южная Корея
 3. Нидерланды
 4. Великобритания
 5. США
 6. Германия
 7. Аргентина
 8. Испания

Мужчины

Группа «А»

Группа «B»

за 9-12 места

за 5-8 места

Полуфиналы

за 11 место

за 9 место

за 7 место

за 5 место

за 3 место

Финал

Итоговая классификация 

 1. Нидерланды
 2. Испания
 3. Австралия
 4. Германия
 5. Южная Корея
 6. Пакистан
 7. Великобритания
 8. Индия
 9. Аргентина
 10. ЮАР
 11. Малайзия
 12. США

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
1996 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в США